El término lema puede referirse:

en matemáticas, a un lema, un teorema que por lo general no es interesante en sí mismo pero que sirve para demostrar otro teorema, como por ejemplo, el lema de Zorn;
en lingüística, a un lema, cada una de las entradas de un diccionario o enciclopedia (no confundir con lexema, la raíz léxica de una palabra);
en botánica, a una lema, la escama más externa de la infloración de las gramíneas;
en zoología, a un género de escarabajos;
en literatura, a un lema, una frase corta que llevaban los caballeros en sus escudos y que de ahí pasó a designar el encabezado de un emblema
en política y en ciencias sociales:
a un lema, cada uno de los partidos políticos o la coalición de partidos en un sistema de ley de lemas;
a un lema, frase que expresa la motivación, intención, ideal o describe la forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución, de un estado, un país, una familia, etcétera.

Lugares 

 Lema (Arzúa), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lema de Abaixo, aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lema de Arriba, aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lema (Carballo), parroquia española del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.